Michalk ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Michalk (* 1949), deutsche Politikerin (CDU)
 Siegfried Michalk (1927–1992), deutscher Slawist und Sorabist

Siehe auch:
 Michalke
 Michalek
 Michalak
 Michalik